Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1949 rozegrano w dniach 20 czerwca – 1 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Ricardo González /  Frank Parker –  Gardnar Mulloy /  Ted Schroeder 6–4, 6–4, 6–2

Gra podwójna kobiet 
 Louise Brough /  Margaret Osborne DuPont –  Gertrude Moran /  Patricia Todd 8–6, 7–5

Gra mieszana 
 Sheila Summers  /  Eric Sturgess –  Louise Brough /  John Bromwich 9–7, 9–11, 7–5

Przypisy 

Wimbledon według lat
1949 w tenisie ziemnym
1949 w Wielkiej Brytanii